Jean Schlumberger kan syfta på: 

* Jean Schlumberger (1877–1968), fransk (elsassisk) författare
 Jean Schlumberger (1907–1987), fransk (elsassisk) smyckekonstnär